Scipione Caffarelli-Borghese (1577-1633) – kardynał
 Scipione Borghese (1734–1782) – kardynał
 Scipione Borghese (1871–1927) – przemysłowiec i sportowiec